Blöße bezeichnet:
 Nacktheit, speziell der menschlichen Genitalien
 Blöße (Gerben) zum Gerben vorbereitete, enthaarte Haut
 eine baumlose Stelle in einem Wald, siehe Lichtung
 Große Blöße, den höchsten Berg des Solling
 gültige Trefferfläche beim Fechten

Siehe auch: